Die 65. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1961/62 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Nationalliga A 

|}

Meistermannschaft

Nationalliga B 

|}

Schweizer Clubs im Europacup

Europapokal der Landesmeister

Vorrunde 

|}

1. Runde 

|}

Europapokal der Pokalsieger

1. Runde 

|}

1962
Fußballsaison 1961/62